Traberg heißen folgende geographische Objekte:

 Traberg (Gemeinden Helfenberg, Oberneukirchen, Vorderweißenbach), Gegend im Mühlviertel
 Dravograd, Stadt in Slowenien, der mittelalterliche Name
 Großtraberg (Gemeinde Oberneukirchen), Ortschaft in der Gemeinde Oberneukirchen im Mühlviertel, Oberösterreich (alter Name)
 Pfarre Traberg, historischer Verwaltungssprengel der Gegend in Oberösterreich, siehe Pfarrkirche Traberg
 ein abgekommener Ansitz und Propstei bei Merenberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Burg Traberg, abgekommener Ansitz bei Dravograd (Herren von Traberg)
 Chorherrenstift Traberg, abgekommenes Säkularstift bei Dravograd
 Traberg (Böhmerwald) (ca. 938 m), Berg im Mühlviertel

Siehe auch: 
 Draberg